A Capital Europeia da Juventude é uma iniciativa do Fórum Europeu da Juventude que tem por objectivo o desenvolvimento de iniciativas de âmbito cultural, social, político e económico destinadas aos jovens. Em cada ano, uma cidade europeia recebe a distinção propondo-se desenvolver um programa multifacetado que se constitua como uma herança para o futuro. A primeira Capital Europeia da Juventude foi Roterdão, em 2009.

Lista de cidades

Ver também
 Capital Europeia da Cultura
 Capital Europeia do Desporto

Ligações externas
 Website oficial

Europa
Capitais da Europa